Cet article dresse la liste des navires de la flotte maritime militaire de Russie en service en 2020.
Le contenu de cette liste peut être erroné ou incomplet du fait du manque de sources officielles et de la confidentialité entourant les effectifs de forces armées de la fédération de Russie.

Navires de combat de surface 

Classe Raptor vedettes 23t 
16 navires (2014-2020)
Classe Mangust vedettes 32t 
2 navires (2013)
Classe Dockstavarvet vedettes 22t 
12 navires (2004-2013)

Sous-marins

Bâtiments amphibies

Bâtiments de guerre des mines

Navires auxiliaires 

Classe Pelym navires de démagnétisation 
17 navires (1971-2007)
Classe Bereza navires de démagnétisation 
16 navires (1984-2001)
Classe Neftegaz remorqueurs de haute mer 
Yevgeniy Gorigledzhan (1983)
Kalar (1990)
Classe Ingul remorqueurs de haute mer 
Pamir (1974)
Alatau (1983)
Altay (1987)
Projet 20180 remorqueur de haute mer 
Zvezdochka (2010)
Projet 745 MB remorqueurs de haute mer 
MB-12 (2012)
Viktor Koneckiy (2013)
Projet 22870 remorqueurs de haute mer 
6 navires (2014-2019)
Projet 90600 remorqueurs 417 t
12 navires (2009-2017)
Projet 16609 remorqueurs 504 t
15 navires (2012-2018)

Notes et références 

http://russianships.info/eng/today/

Marine russe
Russie